«Весёлый цыплёнок» () — советский мультфильм Творческого объединения художественной мультипликации Киевской киностудии научно-популярных фильмов 1973 года.
Картина создавалась на украинском языке, затем полностью дублировалась на русском.

Сюжет 
Радость жизни переполняет только что вылупившегося цыплёнка. Он с удивлением и оптимизмом знакомится с окружающим миром, напевая песенку «Ко-ко-е всё красивое, ко-ко-е всё зелёное!… кокó, кокó, кокó-короко-кó!».Цыплёнок идёт по лесу, повстречав по пути лягуху, которая у него на глазах пожирает бабочку, увлёкшуюся лететь вместе с ним. Видимо, не поняв, что произошло, цыплёнок на виду у лягухи пьёт воду из маленькой лужи, и при этом восклицает; "Какое море чистое!" Лягуха хохочет в ответ, выпуская тем самым из пасти только что пойманную ею бабочку. Повстречавшись с хитрой Лисой, цыплёнок оказывается съеденным ею. Однако, и в животе Лисы он продолжает петь, вызывая такое же пение у Лисы. Убегая в панике, Лиса случайно оказывается проглоченной Волком. Точно так же цыплёнок не унывает и поёт внутри хищников, вызывая неконтролируемое пение у Волка. Своим пением Волк выводит из себя Медведя, который его проглатывает. Но и Медведь начинает петь песенку цыплёнка, чем будит пчёл. Спасаясь от них бегством, Медведь падает с высокого дерева, и все звери, от удара выпав друг из друга, оказываются на свободе. В конце концов своей весёлой песенкой цыплёнок подчиняет себе всех этих лесных хищников.

Создатели 
 Автор сценария — Михаил Рыбалко
 Режиссёр — Цезарь Оршанский
 Художник-постановщик — Галина Бабенко
 Композиторы: Лев Колодуб, Жанна Колодуб
 Оператор — Анатолий Гаврилов
 Звукооператор — Израиль Мойжес
 Редактор — Светлана Куценко
 Художник-мультипликатор — Наталья Марченкова
 Ассистенты: Е. Луцко, Н. Горбунова, О. Деряжная
 Роли озвучили:
 Геннадий Кислюк — Волк,
 Людмила Козуб — Цыплёнок / Лягушка ,
 Алла Осинская — Лиса,
 Владимир Коршун — Медведь

 Директор картины — Иван Мазепа

Отзыв критика 
Среди лучших мультфильмов «Киевнаучфильм» 60—70-х годов: «Сказание об Игоревом походе», «Журавлик», «Тёплый хлеб», «Тигрёнок в чайнике», «Волшебник Ох», «Весёлый цыплёнок», «Мальчик и облако», «Зонтик на охоте», «Человек и слово», «Как казаки невест выручали», «Салют», «Какого рожна хочется», «Удивительный китёнок», «Колумб причаливает к берегу», «Как жёны мужей продавали».

Видеоиздания 
 VHS-сборник (1997) «Король черепах и другие» (ассоциация «Видео Союз», компания «Динара»).
 DVD-сборник «А вы, друзья, как ни садитесь…»

Примечания

Ссылки 
 
 
 Посмотреть мультфильм на MULTDOM.COM — мультфильмы онлайн бесплатно

Мультфильмы СССР в технике перекладки 1973 года
Мультфильмы студии «Киевнаучфильм»
Мультфильмы о животных